Чампотон има више значења:

 Општина Чампотон (Кампече), општина у савезној држави Кампече у Мексику
 Чампотон (Чампотон, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику